Borik steht für:

 Borik (Banja Luka), Stadtteil von Banja Luka

Borik ist der Nachname folgender Personen:

 Hilde Borik (1908–2007), österreichische Politikerin
 Otto Borik (* 1947), deutscher Schachspieler und Publizist
 Růžena Borik, ehemaliger Name von Růžena Škodová-Davoodi (* 1948), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Bôrik-Tunnel, slowakischer Straßentunnel